Die Czech Open 2017 im Tischtennis waren das neunte Turnier der ITTF World Tour 2017. Sie fanden vom 22. bis 27. August 2017 im tschechischen Olmütz statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Czech Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 12. September 2020)
 Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 12. September 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Olmütz
Tischtenniswettbewerb in Tschechien
Tischtennisveranstaltung 2017